Lovell ist ein englischer Familienname folgender Personen:

 Bernard Lovell (1913–2012), britischer Astronom
 Dyson Lovell (* 1940), britischer Schauspieler und Filmproduzent
 Francis Lovell, 1. Viscount Lovell (1454–1487), englischer Adeliger
 Gregory Lovell (* 1985), belizischer Straßenradrennfahrer
 Guillermo Lovell (1917/18–1967), argentinischer Boxer

 Jacqueline Lovell (* 1974), US-amerikanische Schauspielerin
 Jason Lovell (* 1989), barbadischer Fußballspieler
 Jim Lovell (* 1928), US-amerikanischer NASA-Astronaut
 Jocelyn Lovell (1950–2016), kanadischer Radrennfahrer
 John Lovell (* 1967), US-amerikanischer Segler
 Julia Lovell (* 1975), britische Sinologin und Übersetzerin ins Englische
 Night Lovell (* 1997), kanadischer Rapper und Leichtathlet
 Patricia Lovell († 2013), australische Filmproduzentin und Fernsehmoderatorin
 Peter Lovell-Davis, Baron Lovell-Davis (1924–2001), britischer Politiker der Labour Party
 Raymond Lovell (1900–1953), britisch-kanadischer Bühnen- und Filmschauspieler
 Rebecca Lovell (* 1991), amerikanische Musikerin der Roots Music und des Bluesrock
 Robin Lovell-Badge (* 1953), britischer Genetiker und Embryologe
 Santiago Lovell (1912–1966), argentinischer Boxer
 Tyler Lovell (* 1987), australischer Hockeyspieler
 Vella Lovell (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lovell (Maine)
 Lovell (Nevada)
 Lovell (Ohio)
 Lovell (Oklahoma)
 Lovell (Pennsylvania)
 Lovell (Tennessee)
 Lovell (Wyoming)
 Lovell Corners (Massachusetts)
 Lovell Heights (Tennessee)

Sonstiges:
 Lovell (Krater), ein kleiner Krater auf der Rückseite des Mondes
 William Lovell, Briefroman in zehn Büchern von Ludwig Tieck, der 1795/96 unter dem Titel "Die Geschichte des Herrn William Lovell" bei Carl August Nicolai in Leipzig und Berlin erschien

Siehe auch:
 Lovell Township
 Lovel
 Lowell